Kennealy est un patronyme porté notamment par :

 Jerry Kennealy (1938-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Patricia Kennealy (1946-2021), journaliste américaine.

Voir aussi